Jean-Yves Roy peut désigner :
 Jean-Yves Roy (1949-), un député québécois à la Chambre des communes du Canada ;
 Jean-Yves Roy (1969-), un hockeyeur québécois.